Натуральне число 1577
 1577 рік до нашої ери
 1577 рік нашої ери